Daks kan henvise til flere artikler

 DAKS - britisk modehus
 Tegneseriehunden Vaks' hundevalp Daks.